

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Barthélémy Mayéras (1879-1942), homme politique français ;
 Maud Mayeras (1981- ), romancière française ;

Homonymie
Homonymie de patronyme